Анато́лий Ю́рьевич Равико́вич () — советский и российский актёр театра и кино. Народный артист РСФСР (1988).

Биография 
Родился в семье выпускника Ленинградской промакадемии, председателя правления артели «Призыв» Юрия Моисеевича Равиковича, уроженца Чернобыля, и домохозяйки Любови Нисоновны Равикович, родом из Глухова. Дед, Моисей Исаакович Равикович (1869—1941) погиб в блокаду Ленинграда. В 1954—1958 годах обучался в Ленинградском театральном институте имени А. Н. Островского.

В 1958—1961 годах работал в драматическом театре Комсомольска-на-Амуре, в 1961—1962 годах играл на сцене Сталинградского театра имени M. Горького.

В 1962 году перешёл в Театр имени Ленсовета. Его партнёрами были Игорь Владимиров, Алиса Фрейндлих, Ефим Каменецкий, Галина Никулина, Михаил Боярский, Алексей Петренко. Среди его ролей — Карлсон, Мармеладов, Санчо Панса, Фирс в «Вишнёвом саде», брехтовский Аздак в спектакле «Люди и страсти».

Стал популярным после исполнения роли Хоботова в культовом фильме Михаила Козакова «Покровские ворота» (1982).С 1988 года работал в Санкт-Петербургском театре Комедии имени H. П. Акимова. Играл Аметистова в «Зойкиной квартире» Михаила Булгакова, Кюрма в «Биографии» Айлена Фриша, Тартарена в «Тартарене из Тараскона» Альфонса Доде, Ромула Августула в «Ромуле Великом» Фридриха Дюрренматта, Сарафанова в «Свидании в предместье» по пьесе Александра Вампилова «Старший сын».

Последние годы жизни страдал от последствий давнего инфаркта, но продолжал работать. Скончался 8 апреля 2012 года в одной из больниц Санкт-Петербурга от сердечной недостаточности. Похоронен на Литераторских мостках.

Семья 
Первая жена — актриса Елена Добросердова, дочь Мария (окончила Институт культуры). Внуки — Филипп, Афанасий.

Вторая жена (с 1980 года) — актриса Ирина Мазуркевич, дочь Елизавета (28 декабря 1981 года). Внуки — Матвей и Ева.

Театральные работы 
Ленинградский театр имени Ленсовета

 1962 — «У стен Ленинграда» Вс. Вишневского — Первый матрос
 1962 — «Пигмалион» Б. Шоу — Фредди (ввод) (премьера — 30 декабря 1961)
 1963 — «Хочу верить» И. Голосовского — Шофёр
 1963 — «Первый встречный» Ю. Принцева — Морской старшина
 1963 — «Женский монастырь» В. Дыховичного, М. Слободского — Мужской хор, Наташин
 1963 — «Левониха на орбите» А. Макаёнка — Тесаков
 1963 — «Таня» А. Арбузова — Михей, «Партизан» (премьера — 3 декабря 1963)
 1963 — «Хрустальный башмачок» Т. Габбе — Король
 1964 — «Совесть» Д. Павловой — Сотрудник института
 1964 — «Жили-были старик со старухой» Ю. Дунского, В. Фрида — Студент
 1964 — «Ромео и Джульетта» У. Шекспира — Бенволио (премьера — 8 июля 1964)
 1964 — «Чёртова мельница» Я. Дрды, И. Штока — Люциус
 1964 — «История одной любви» К. Симонова — Корреспондент
 1965 — «Сплошные неприятности» («Трудно быть сержантом») А. Левина, М. Химена — Бен Уитледж
 1965 — «День как день» С. Лунгина, И. Нусинова — Вахтёр
 1966 — «Трёхгрошовая опера» Б. Брехта, К. Вайля — Роберт-Пила (премьера — 28 июня 1966)
 1967 — «Чрезвычайный посол» А. и П. Тур — Корреспондент, Солдат, Король
 1967 — «Женский монастырь» — Новичок (ввод)
 1968 — «Человек и джентльмен» Э. де Филиппо — Дженнаро Сиа (записан для телевидения)
 1968 — «Женский монастырь» — Ладыгин (ввод)
 1968 — «Жестокость» П. Нилина — Сумский
 1969 — «Лодка в лесу» (пьеса «Тропинки») Н. Хайтова — Влашо
 1969 — «Малыш и Карлсон, который живёт на крыше» А. Линдгрен — Карлсон — (премьера — 6 декабря 1969)
 1970 — «Хождение по мукам» А. Н. Толстого — Чёрный
 1970 — «Укрощение строптивой» У. Шекспира — Грумио (премьера — 29 декабря 1970), (записан для телевидения)
 1971 — «Человек со стороны» И. Дворецкого — Пухов
 1971 — «Жестокость» — Узелков (ввод)
 1971 — «Преступление и наказание» Ф. М. Достоевского — Замётов (премьера — 15 декабря 1971)
 1972 — «Двери хлопают» М. Фермо — Старичок
 1973 — «Двери хлопают» М. Фермо — Отец (ввод)
 1973 — «Преступление и наказание» Ф. М. Достоевского — Мармеладов Семён Иванович (ввод)
 1973 — «Дульсинея Тобосская» А. Володина — Санчо Панса (премьера — 24 сентября 1973)
 1973 — «Ковалёва из провинции» И. Дворецкого — Скорняк (премьера — 21 декабря 1973), (записан для телевидения)
 1974 — «Трубадур и его друзья» В. Ливанова, Ю. Энтина — Король (премьера — 24 марта 1974)
 1974 — «Миссис Пайпер ведёт следствие» Дж. Поплуэлла — Миссис Пайпер
 1974 — «Люди и страсти» (Пролог из «Фауста» — Комический актёр), («Кавказский меловой круг» Б. Брехта — Аздак, деревенский писарь (записан для телевидения) (премьера — 2 декабря 1974)
 1975 — «Нашестиве» Л. Леонова — Таланов
 1976 — «Интервью в Буэнос-Айресе» Г. А. Боровика — Клоун Бом (премьера — 25 июня 1976)
 1977 — «Именем земли и солнца» И. Друцэ — Харет Васильевич
 1978 — «Человек, животное и добродетель» Л. Пиранделло — Паолино
 1978 — «Вишнёвый сад» А. П. Чехова — Фирс, лакей, старик (премьера — 18 декабря 1978)
 1980 — «Станция» Н. Хикмета — Трофим Игнатьевич
 1982 — «Рояль в открытом море» Л. Соболева — Нетопорчук
 1984 — «Трёхгрошовая опера» Б. Брехта — Джонатан Джеремия Пичем (ввод)
 1984 — «Вы чьё, старичьё?» Б. Васильева — Глушков
 1985 — «Песнь о городе» И. Владимирова, Ю. Волкова (по «Блокадной книге» А. Адамовича, Д. Гранина) — Врач
 1986 — «Зинуля» А. Гельмана — Фёдор Иванович
 «Тим Талер, или Проданный смех» (записан для телевидения)

Театр Комедии им. Акимова
 «Зойкина квартира» М. Булгакова — Аметистов
 «Биография» М. Фриша — Кюрма
 «Тартарен из Тараскона» А. Доде — Тартарен
 «Ромул Великий» Ф. Дюрренматта — Ромул Августул
  — «Хочу сниматься в кино» Н. Саймона — Дерри Таккер
  — «Средство Макропулоса» К. Чапека — Гаук
  — «Свидания в предместье» А. Вампилова — Сарафанов

Театр Антона Чехова
 «Поза эмигранта»
 «Ужин с дураком»
 «Цена»

Театр Хазанова
 «Ночь в Венеции»

Режиссёр 
 «Суббота. Воскресенье. Понедельник» Эдуардо Де Филиппо.
 «Маленькая Баба-Яга», по произведению Отфрида Пройслера, 1986 г.

Фильмография

Телеспектакли

Признание и награды 
 Заслуженный артист РСФСР (1973)
 Народный артист РСФСР (1988)
 Орден Почёта (29 октября 2004) — за заслуги в области театрального искусства и многолетнюю плодотворную работу
 Орден Дружбы (25 октября 2009) — за большой вклад в развитие отечественного театрального искусства и многолетнюю плодотворную деятельность
 Лауреат высшей театральной премии Санкт-Петербурга «Золотой софит»: специальная премия Номинального совета «За творческое долголетие и уникальный вклад в театральную культуру Петербурга» (2006)

Книга 
 Негероический герой: [воспоминания]. — ; : Лимбус Пресс, 2008. — 366, [1] с., [16] л. ил. — 5000 экз. — ISBN 978-5-8370-0476-6.

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Выпускники Ленинградского театрального института имени А. Н. Островского
Персоналии:Театр им. Ленсовета
Персоналии:Театр Комедии
Похороненные на Литераторских мостках
Умершие от рака лёгкого